Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Hertha BSC.

Wykaz spotkań pucharowych

1963–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

Hertha BSC
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach